Port lotniczy Wadi al-Dżandali – lotnisko Egiptu, znajduje się w pobliżu miasta Kutamija.

Wadi al-Dżandali